Ben Viljoenstraat (Amsterdam)
 Ben Viljoenstraat (Haarlem)